Neochordodes punctatus är en tagelmaskart som beskrevs av Miralles och Villalobos 1996. Neochordodes punctatus ingår i släktet Neochordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
punctatus